Николай Владимирович Антонович (1875—?) — русский военный деятель, полковник (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1893 году вступил в службу. С 1897 года после окончания Виленского военного училища по II разряду произведён в подпоручики и выпущен в Остроленский 181-й пехотный полк. В 1901 году произведён  в поручики, в 1905 году в штабс-капитаны. С 1909 года капитан, помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа и ротный командир.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник, батальонный командир Лидского 172-го пехотного полка. 29 сентября 1915 года  за храбрость был награждён  Георгиевским оружием: 

С 1916 года полковник, с 1917 года командир Якутского 42-го пехотного полка. 10 июня 1916 года за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:   

После Октябрьской революции 1917 года служил  в Белой армии  в составе Добровольческой армии и ВСЮР. С 1918 года генерал-майор, комендант Одессы.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (1904)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1907)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1911; ВП 7.05.1917)
 Орден Святой Анны 2-й степени (Мечи к ордену — ВП 16.05.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 29.09.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 10.06.1916)

Литература 
 
Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. , «Нева» — , «ОЛМА-Пресс», 2003 г. — 672 с. — ISBN 5-7654-1810-4
 
 по военному ведомству//Русский Инвалид №217, 1916 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №155, 1917 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1255, 18.11.1914 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26978. Л.287-301 (1915 г.)
РГИА: Ф.496. Оп.3. Д.1118 (1916 г.)

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Виленского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России